Трка на 5.000 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 9. и 12. августа на стадиону на на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. бранио је Британац Мохамед Фара.

Земље учеснице 
Учествовала су 42 такмичар из 23 земаља.

  Азербејџан 1
  Аустралија 3 
  Бахреин 3
  Белгија 2
  Еритреја 2
  Етиопија 4
  Избеглички тим 1 
  Индија 1
  Јамајка 1
  Јужни Судан 1 
  Канада 2
  Кенија 3
  Мароко 2
  Мауританија 1
  Немачка 1
  Норвешка 1
  САД 3
  Сомалија 1
  Танзанија 2 
  Уганда 2
  Уједињено Краљевство 3 
  Џибути 1
  Шпанија 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Светски и континентални рекорди трке на 5.000 метара за мушкарце на сајту ИААФ 8. август 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 5.000 метара пре првенства (8. августа 2017), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане у 2 групе. У финале се пласирало по 5 атлетичара из обе групе (КВ) и 5 на основу постигнутог резултата (кв),

 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Финале је одржано 12. августа. (photo finish):

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ
 Резултати трке на 5.000 метара на сајту ИААФ 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном